Laodicea d'Arcàdia, Grècia
 Laodicea Combusta, a Frígia, moderna Ladik a Konya (Turquia)
 Laodicea de Fenícia, nom que va portar temporalment Beirut
 Laodicea del Líban, a l'Orontes al sud d'Homs (Síria)
 Laodicea del Licos, moderna Eskihisar (Turquia)
 Laodicea de mar, moderna Latakia (Síria)
 Laodicea de Mèdia, prop de Nahavand (Iran) 
 Laodicea de Mesopotàmia, no localitzada 
 Laodicea Pòntica, al Pont, moderna Ladik a Samsun (Turquia)